Sezon 2007/2008 był 105. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. czyli najwyższego poziomu piłkarskiego na Węgrzech. Rozgrywki odbyły się w terminie pomiędzy 20 lipca 2007 a 2 czerwca 2008. Liga liczyła 16 zespołów. Mistrzostwo wywalczyła drużyna , a wicemistrzem została drużyna .

Drużyny

Tabela ligowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 na Węgrzech
2008 na Węgrzech